Карл Эберт: Эберт, Карл Антон (1887—1980) — немецкий актёр и режиссёр.
 Эберт, Карл Йозеф (1835—1926) — немецкий анатом и гистолог.
 Эберт, Карл Эгон (1801—1882) — прусский поэт.